Канту — це топонім та прізвище.

Топонім 
 Канту — комуна в Італії.
 Канту — давнє майяське царство в Белізі.

Персоналії 
 Федеріко Канту Гарса (1907—1989) — мексиканський художник.
 Чезаре Амброджо Канту (1804—1895) — італійський історик, письменник і політичний діяч.
 Флавіу Канту (нар. 1975) — бразильський дзюдоїст.
 Ерік Канту (нар. 1999) — мексиканський футболіст.